Geografia: Diversos estanys de la Vall de Boí:
 Estanys Gelats de Contraix
 Estanys Gelats de Gémena
 Estanys Gelats del Bergús

Vegeu també 
 Estany Gelat